Il doppio del torneo di tennis Aberto de Brasília 2010, facente parte della categoria ATP Challenger Tour, ha avuto come vincitori Franco Ferreiro e André Sá che hanno battuto in finale Ricardo Mello e Caio Zampieri per 7-65, 6-3.

Teste di serie

 Franco Ferreiro /  André Sá (campioni)
 Raven Klaase /  Izak Van der Merwe (semifinale)

 Uladzimir Ihnacik /  Martin Kližan (primo turno) 
Assente

Tabellone

Note 
 

Aberto de Brasília 2010